Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)

Italie 
  d'infanterie Veneto

URSS 
  de fusiliers (URSS)